Николай Павлович Литвинов: Литвинов, Николай Павлович (1833—1891) — русский генерал-лейтенант, генерал-адъютант.
 Литвинов, Николай Павлович (1865—1937) — русский общественный деятель, издатель.